Literatura:
 Balin – postać literacka; rycerz z legend arturiańskich
Balin – postać literacka; krasnolud ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia

Cztery miejscowości w Polsce: 
 Balin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Balin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin 
 Balin – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice 
 Balin – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Chrzanów
Inne:
 Balin – wieś, niegdyś miasto na Ukrainie
 Balin – dawna gromada w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972
 Balin – przystanek kolejowy oraz posterunek odgałęźny w Balinie